Hindon kan syfta på följande platser:

Indien 

 Hindon (flygplats), Rajasthan,

Storbritannien 

 Hindon, England, ort i Wiltshire, 

Robotskapade Indienförgreningar